Steenkerke (West-Vlaanderen), een deelgemeente van Veurne
Steenkerke (Henegouwen), een deelgemeente van 's-Gravenbrakel 
Slag bij Steenkerke, een veldslag in 1692
Belgische militaire begraafplaats van Steenkerke, een begraafplaats uit de Eerste Wereldoorlog